Barrault ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Louis Barrault (1910–1994), französischer Schauspieler, Pantomime und Regisseur
 Marie-Christine Barrault (* 1944), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Barraud
 Barreau
 Barrô
 Barrot